Il campionato mondiale di Superbike 2000 è la tredicesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto da Colin Edwards sulla Honda VTR1000 SP del team Castrol Honda che ha preceduto di 65 punti il giapponese Noriyuki Haga sulla Yamaha YZF R7 del team Yamaha WSBK.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha sopravanzato di soli 24 punti la Honda.

Il 2 aprile, al termine del gran premio del Sud Africa, Haga viene trovato positivo ad un controllo antidoping per efedrina, a seguito di vari ricorsi solo il 13 ottobre, alla vigilia dell'ultimo gran premio a Brands Hatch, viene sentenziata la squalifica del giapponese che perde i 25 punti della vittoria in gara 2 ottenuta in Sud Africa (mantiene i 20 punti del secondo posto in gara 1 perché il controllo è stato fatto solo al termine della seconda gara) e viene squalificato per un mese, saltando pertanto l'ultimo gran premio e consegnando matematicamente il titolo piloti ad Edwards.

Il 25 aprile, in gara 2 del gran premio d'Australia, il campione del mondo in carica Carl Fogarty nel tentativo di rimontare da una cattiva partenza urta accidentalmente il pilota austriaco Robert Ulm, complice anche la pista umida, Fogarty cade rovinosamente fratturandosi l'omero del braccio sinistro, portato in ospedale viene operato con una prognosi di almeno 40 giorni. In questo periodo di stop forzato numerosi sono i tentativi del pilota britannico di tornare alle competizioni ma, viste le difficoltà nel recuperare completamente la funzionalità motoria dell'arto, annuncia il 20 settembre il definitivo ritiro dal mondiale superbike e dalle competizioni motociclistiche. Il suo posto viene preso dal australiano Troy Bayliss proveniente dal campionato AMA Superbike (eccezion fatta per la gara di Donington dove il sostituto è stato Luca Cadalora).

Piloti partecipanti 
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica piloti
fonte: Sito ufficiale

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 
fonte: Sito ufficiale

|-

|}

Note

Collegamenti esterni